Le Stade de Yamoussoukro est un stade à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Le stade a une capacité de . Le  mars 2018, une convention entre le gouvernement ivoirien et une association constituée d'Alcor, Sogea-Satom, Egis et Baudin Châteauneuf est signée.

Le 19 octobre 2018, le stade est inauguré par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Le 11 juin 2021, le Stade est remis à la municipalité de Yamoussoukro et accueillera des matchs de Ligue 1. Le stade devrait accueillir de nombreux matchs de la coupe d'Afrique des nations 2023 qui doit se dérouler en 2024.

Références 

Stade multifonction en Côte d'Ivoire
Yamoussoukro